Theodora af Grækenland kan henvise til:

 Theodora af Grækenland (1906-1969) – datter af Prins Andreas af Grækenland og gift med Markgreve Berthold af Baden
 Theodora af Grækenland (født 1983) – datter af Konstantin 2. af Grækenland og Anne-Marie af Danmark.

Se også 
Theodora